Заха́рий Исаа́к Абрагамо́вич (; ; () — караимский .

Биография 
Родился 9 марта 1878 года в селе Ланы близ Галича в бедной многодетной семье Самуила Абрагамовича и Рухамы Ицкович. Первый учитель,  рабби Симха Леонович, обучал Захария древнееврейскому языку в караимской религиозной школе в Галиче. После переезда в село Залуква и окончания четырёх классов начальной школы, мальчик продолжил образование в гимназии в Станиславове (ныне Ивано-Франковск). Однако его исключили из гимназии через несколько лет; по некоторым сведениям, за участие в работе нелегального кружка. После этого в Станиславов приехал отец и отдал его в услужение сапожнику в село Княгинин (ныне — часть Ивано-Франковска). До нас дошло четверостишие, написанное пятнадцатилетним юношей в те дни: «Науки, Господи! Наука нужна мне как дождь в засуху, как голодному хлеб, как свет во тьме, только о ней прошу тебя, Господь миров!»

В это время Захарий начал писать первые стихи на польском языке, но через несколько лет, возобновив учёбу в Станиславове, он активно участвовал во встречах караимской молодёжи, и именно это время стало наиболее плодотворным для молодого поэта. Как раз к этому периоду принадлежит большинство из его стихотворений на родном караимском языке.

На него обратил внимание переехавший в Галич польский тюрколог Ян Гжегожевский, который опубликовал стихи Абрагамовича, одно на польском — «Do braci». Вскоре поэта призвали в австрийскую армию, где он не оставил творчества. В Чехии, которая тогда входила в состав Австро-Венгрии, поэт написал последнее дошедшее до наших дней стихотворение на украинском языке. Из армии поэт вернулся больным туберкулёзом. 5 мая 1903 года он умер и похоронен у села Залуква на р. Лимница, не оставив потомков.

Творческое наследие 

Писал стихи на караимском, украинском и польском языках. Значимое место в тематике его произведений занимают патриотические мотивы. Например, во время службы в армии он писал стихи на украинском языке:

Украинский литературовед Степан Пушик перевёл некоторые произведения караимского поэта на украинский язык (впервые опубликованы в 1972 году в журнале «Жовтень»):

 На караимском языке:
 «Tuwhan ana» («Мама, родная»)
 «Ałhemi Tenrinin...» («Вдохновение Божье»)
 «Hanuz Karajłar eksiłmed'» («Ещё не исчезли караимы»)
 «Ułłu titinbe» («С дымом пожарищ»)
 «Ej neszer, neszer» («Гей, орёл» — это стихотворение стало песней)
 «Tenrim, senin ułanłaryn...» («Боже, твои дети»)
 «Ciwre, ciwre» («Вокруг, вокруг»)
 «Tenrim, ki biźnin atałarymyzny» («Боже, что наших отцов…»)
 «Ułusum Jisraeł» («Народ мой, Израиль»)
 «Tachanun ułłu king'e» («Гимн великому дню»)
 «Ne fajda» («Какая польза»)
 «Tigendi jaz» («Кончилось лето»)
 «Karaj edim, Karaj barmen» («Караимом был, караимом остаюсь»)
 На украинском языке:
 «До України» (1900)
 «І нам весна всміхнеться» (1900)
 «На чужині» (1901)

Эти произведения через 30 лет после создания были опубликованы на страницах журнала «Карай авазы» Александра Мардковича.

В 2018 году в Галиче вышел сборник поэзии Захария Абрагамовича «І нам весна всміхнеться», в который вошли ранее не опубликованные стихотворения поэта.

Критика 
 писал: 
Исполненные гордости и достоинства строки одного из его стихов «Карай эдим, карай бармен» ( «Я — караим и караимом останусь») перекликаются со словами из стихотворения «будителя» А. Духновича (1803—1865) «Вручание»: «Я русин был, есмь и буду...» Те строки Абрагамовича стали своеобразным национальным гимном караимов.

Примечания

Литература

Ссылки 

Деятели караимской культуры
Караимы Западной Украины
Похороненные в Ивано-Франковском районе